Termenul „Sankt Johann” se poate referi la una din denumirile geografice de mai jos.


Germania 
 Sankt Johann, comună în Renania-Palatinat
 Sankt Johann, comună în Renania-Palatinat
 St. Johann, comună în Baden-Württemberg
 St. Johann, biserică în Bremen

Austria 
 St. Johann im Pongau, oraș în landul Salzburg
 St. Johann in Tirol, oraș în landul Tirol
 St. Johann (Gemeinde Grafenwörth), localitate în landul Austria Inferioară
 Sankt Johann am Tauern, localitate în landul Stiria
 Sankt Johann bei Herberstein, localitate în landul Stiria
 Sankt Johann im Saggautal, localitate în landul Stiria
 Sankt Johann in der Haide, localitate în landul Stiria
 Sankt Johann-Köppling, localitate în landul Stiria

Elveția 
 Alt St. Johann, localitate în cantonul St. Gallen

Cehia 
 St. Johann sau Skrejschow, comună în districtul Příbram

Italia 
 St. Johann im Ahrntal, localitate în Tirolul de Sud

Ungaria 
 Sankt-Johann, vechea denumire a localității Jánossomorja (situată atunci în comitatul Wieselburg), acum parte a județului Győr-Moson-Sopron

Vezi și 
 Ioan (dezambiguizare)
 Ioaniș, Bihor, în România